Роксанна Холл (, настоящее имя Анжела Макклауд, , ) — британская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 17 марта 1976 года. Дебютировала в порноиндустрии в 1994 году, в возрасте 18 лет. В 1997—1998 годах работала по контракту со студией Elegant Angel под именем Slutwoman. Затем на пять лет покинула индустрию, вернувшись в 2003 году с фильмом Slutwoman’s Revenge.

В 2007 году Холл и Джей Джей Майклз начали снимать фильмы для Wonderland Entertainment.

Вместе со Стефани Свифт снялась в видеоклипе Bar X The Rocking M группы The Melvins.

Ушла из индустрии в 2014 году, снявшись в 651 фильме.

У Холл есть татуировки на левой руке и правой икре, пирсинг в языке.

В 1996 году вышла замуж за режиссёра и актёра Джона Декера («Пуленепробиваемый», 1996). У Декера и Холл есть общий ребёнок, но брак продлился всего несколько лет: в 1999 году они развелись.

Награды и номинации 
 1999 AVN Awards — победа: лучшая лесбийская сцена (видео) — Buttslammers 16
 1999 XRCO Award — номинация: исполнительница года
 1999 XRCO Award — номинация: лучшая лесбийская сцена — Buttslammers 16
 1999 XRCO Award — номинация: лучшая лесбийская сцена — All American Pussy Search
 2005 AVN Awards — номинация: лучшая сцена группового секса — Squirtwoman
 2006 AVN Awards — номинация: лучшая сцена анального секса — Lex Steele XXX 5
 2006 AVN Awards — номинация: лучшая актриса второго плана — Les Bitches
 2011 AVN Awards — номинация: лучшая актриса — Scorned

Избранная фильмография 
 1994 Tiffany Lords Straps One On 1 & 2
 1995 Hollywood Lesbians
 1996 No Man's Land 14
 1997 No Man's Land 17
 1997 No Man's Land 18
 1997 : Best of Buttslammers 14
 1997 : Best of Buttslammers 15
 1997 : Best of Buttslammers 15
 1998 Welcome To The Cathouse
 1999 Erotic World of Shayla LaVeaux
 2000 Euro Anal Sluts 1 & 2
 2001 Deep Inside Jenna Jameson
 2002 No Man's Land 37
 2003 Girl Time
 2004 Pussy Party 5
 2005 Pussy Party 9
 2006 Smother Sisters
 2007 Vaginaterians
 2008 Busted 1
 2009 Cougars Love Kittens
 2010 Girls Who Want Girls
 2011 Lesbian Adventures: Strap-On Specialists 3
 2012 Fuck My Mom and Me 18

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Великобритании
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами